Lešnica (gmina Novo Mesto) – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Novo Mesto
 Lešnica (gmina Ormož) – wieś w Słowenii, w gminie Ormož
 Lešnica (miasto Loznica) – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica
 Jadranska Lešnica – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica
 Velika Lešnica – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Delnice
 Mala Lešnica – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej, w mieście Delnice

Zobacz też
 Lesznica